(« princesse » en anglais) peut désigner :
 Princess, un album de Yui Sakakibara sorti en 2007 au Japon
 , un film dramatique israélien réalisé par Tali Shalom Ezer, sorti en 2014
 Princess Cruises, une compagnie maritime américaine spécialisée dans les croisières
 Austin Princess, une série de grandes voitures de luxe produites par Austin de 1947 à 1968

Voir aussi 
 
 
 Café Prinzess, à Ratisbonne (Allemagne)